poolcoördinaten, polar notation, een wiskundige manier om de positie van een punt vast te leggen
polar (cataclysmische variabele ster), een soort variabele ster

Eigennamen 
Polar (band), een Britse hardcore-punkband
Polar (bier), een Caribische biersoort
Polar (muzikant), artiestennaam van Kjetil Dale Sagstad, een Noorse elektro-artiest
Polar (1984), een Franse misdaadfilm
Polar (2019), een Amerikaans-Duitse actiefilm
Polar Air Cargo, een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij
Polar Airlines, een Russische luchtvaartmaatschappij
Polar Electro, Finse hightech-onderneming
Polar Music International, een platenlabel
Polar Studios, opnamestudio's in Zweden
Cervecería Polar, een brouwerij te Caracas
Empresas Polar, een voedings- en bierconcern in Venezuela